В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Барбара Шетт здобула титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер 5-7, 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Барбара Шетт (переможниця)
  Патті Шнідер (фінал)
  Деніса Хладкова (1-ше коло)
  Оса Свенссон (1-ше коло)

 Квета Пешке (1-ше коло)
 Анхелес Монтоліо (півфінал)
 Гала Леон Гарсія (чвертьфінал)
 Паола Суарес (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open